Вооружённые Силы СССР
 Верховный Совет СССР
 Верховный Суд СССР